Zvolen může znamenat víc věcí:

 Zvolen – město na Slovensku
 Okres Zvolen – okres na Slovensku
 Zvolen (župa) – bývalý komitát, stolice a župa
 Vrch Zvolen – vrch ve Velké Fatře
 Zvolen (geomorfologický podcelek) – geomorfologický podcelek Velké Fatry

Podobné názvy 
 Zwoleń – polské město